Pheidole — род муравьёв трибы Attini (ранее в Pheidolini) из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Один из трёх крупнейших муравьиных родов, наряду с Camponotus и Crematogaster. Около 1000 видов.

Характеристика 
Это мелкие (длина рабочих 2—6 мм) земляные муравьи, с характерными большеголовыми солдатами. Усики 12-члениковые (13 у самцов) с отчетливой большой 3-члениковой булавой. Иное число члеников у социальных паразитов: 10-члениковые с 1-члениковой булавой у Pheidole argentina и 9-12-члениковые у других паразитических видов. Среди непаразитических видов Нового Света также есть исключения: 10-члениковые усики (видовая группа Pheidole perpusilla), 11-члениковые усики (видовая группа Pheidole tachigaliae), обычные 12-члениковые усики, но с 4-членкиовой булавой (видовая группа Pheidole granulata). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка).

Многие виды собирают семена, для перемалывания которых развита специализированная каста крупноголовых солдат с мощными мандибулами. Большинство видов имеют диморфную рабочую касту (мелкие рабочие + крупные солдаты). У нескольких видов, кроме обычных мелких (minor) и крупных рабочих или солдат (major) имеется 3-я субкаста особо крупных суперсолдат (supermajor): Pheidole hirtula, Pheidole macclendoni, Pheidole obtusospinosa, Pheidole polymorpha, Pheidole rhea, Pheidole tepicana.

У 8 социальнопаразитических видов отсутствует каста рабочих:  (= ),  (= ), Pheidole elecebra, Pheidole inquilina,  (= ) (= ) (not ), Pheidole microgyna,  (= ) (not ), . На муравьях вида Pheidole williamsi паразитируют грибы Myrmiciniosporidium durum.

Pheidole longispinosa на Мадагаскаре охотятся рейдами на термитов и муравьёв  и .

Распространение 
Род известен практически на всех материках: Африка, Азия, Австралия, Европа, Северная и Южная Америка. Более десятка видов расселились за пределы своего нативного ареала и стали инвазивными. Афротропический инвазивный вид  расселился по многим странам и континентам.

Систематика 

Род включает около 1000 видов, распространенных главным образом, в тропиках и субтропиках Нового Света (более 600 видов), относится к трибе Attini (ранее в Pheidolini) (крупнейший по числу видов род из подсемейства Myrmicinae). В России 2 вида на юге.

Классификация видов по видовым группам

aurivillii 
Афротропика
 Pheidole aurivillii Mayr, 1896
 Pheidole aurivillii attenuata
 Pheidole aurivillii kasaiensis
 Pheidole aurivillii rubricalva

aberrans 
 Pheidole aberrans Mayr, 1868
 Pheidole cavifrons Emery, 1906
 Pheidole fracticeps Wilson, 2003
 Pheidole laticrista Santtschi
 Pheidole lilloi (Kusnezov) 1952
 Pheidole longior Santschi, 1933
 Pheidole minensis Santschi, 1923
 Pheidole obnixa Forel, 1913
 Pheidole obscurifrons Santschi, 1925
 Pheidole subaberrans (Kusnezov) 1952
 Pheidole taurus Emery, 1906
 Pheidole weiseri Santschi, 1923

biconstricta 
 Pheidole biconstricta Mayr, 1870
 =Pheidole inermis Mayr, 1870
 Pheidole fissiceps Wilson, 2003
 Pheidole plato Wilson, 2003
 Pheidole simplex Wheeler, 1925
 Pheidole socrates Forel, 1912

cervicornis 
эндемики Новой Гвинеи

 Pheidole barumtaun Donisthorpe, 1938
 Pheidole drogon Sarnat et al., 2016
 Pheidole cervicornis Emery, 1900
 Pheidole viserion Sarnat et al., 2016

crasssicornis 
 Pheidole bureni Wilson, 2003
 Pheidole coracina Wilson, 2003
 Pheidole crassicornis Emery, 1895
 Pheidole diversipilosa Wheeler, 1908
 Pheidole erethizon Wilson, 2003
 Pheidole fariasana Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole insipida
 Pheidole guerrerana Wilson, 2003
 Pheidole pilosior Wilson, 2003
 Pheidole pinicola Wilson, 2003
 Pheidole porcula Wheeler, 1908
 Pheidole spathicornis Wilson, 2003
 Pheidole tetra Creighton, 1950
 Pheidole vallicola Wheeler, 1915

diligens 
 Pheidole abakytan Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole accinota Wheeler, 1925
 Pheidole aciculata Wilson, 2003
 Pheidole alfaroi Emery, 1896
 Pheidole alpestris Wilson, 2003
 Pheidole angusta Forel, 1908
 Pheidole anima Wilson, 2003
 Pheidole ariel Wilson, 2003
 Pheidole biolleyi Forel, 1908
 Pheidole blumenauensis Kempf, 1964
 Pheidole boruca Wilson, 2003
 Pheidole brandaoi Wilson, 2003
 Pheidole bruesi Wheeler, 1911
 Pheidole calimana Wilson, 2003
 Pheidole cameroni Mayr, 1887
 Pheidole camptostela Kempf, 1972
 Pheidole cataractae Wheeler, 1916
 Pheidole chilensis Mayr, 1862
 Pheidole chrysops Wilson, 2003
 Pheidole cocciphaga Borgmeier, 1934. Синоним Pheidole longiscapa
 Pheidole coffeicola Borgmeier, 1934
 Pheidole crozieri Wilson, 2003
 Pheidole cyrtostela Wilson, 2003
 Pheidole davidsonae Wilson, 2003
 Pheidole demeter Wilson, 2003
 Pheidole diana Forel, 1908
 Pheidole diligens (F. Smith, 1858)
 Pheidole embolopyx Brown, 1968
 Pheidole fowleri Wilson, 2003
 Pheidole gagates Wilson, 2003
 Pheidole geraesensis Santschi, 1929
 Pheidole hierax Wilson, 2003
 Pheidole hoelldobleri Wilson, 2003
 Pheidole indistincta Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole pubiventris
 Pheidole idiota Santschi (= Pheidole laticornis Wilson)
 Pheidole inversa Forel, 1901
 Pheidole laelaps Wilson, 2003
 Pheidole laevifrons Mayr, 1887
 Pheidole laevinota Forel, 1908
 Pheidole laidlowi Mann, 1916
 Pheidole lancifera Wilson, 2003
 Pheidole laticornis Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole vafra или Pheidole idiota
 Pheidole lemur Forel, 1912
 Pheidole longiscapa Forel, 1912
 = Pheidole cocciphaga Borgmeier, 1934
 Pheidole longiseta Wilson, 2003
 Pheidole machetula Wilson, 2003
 Pheidole medialis Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole radoszkowskii
 Pheidole mooreorum Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole insipida
 Pheidole noar Wilson, 2003
 Pheidole nubila Emery, 1906
 Pheidole oxyops Forel, 1908
 Pheidole paranana Santschi
 Pheidole perdiligens Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole plebecula
 Pheidole peregrina Wheeler, 1916
 Pheidole perryorum Wilson, 2003
 Pheidole piceonigra Emery, 1922
 Pheidole prostrata Wilson, 2003
 Pheidole pubiventris Mayr, 1887
 Pheidole pugnax Dalla Torre, 1892
 Pheidole quiaccana Wheeler, 1925
 Pheidole radoszkowskii Mayr, 1884
 Pheidole reichenspergeri Santschi, 1923
 Pheidole riveti Santschi, 1911
 Pheidole rochai Forel, 1912
 Pheidole rufipilis Forel, 1908
 Pheidole sagax Wilson, 2003
 Pheidole scimitara Wilson, 2003
 Pheidole seeldrayersi Forel, 1910
 Pheidole seligmanni Wilson, 2003
 Pheidole sensitiva Borgmeier, 1959
 Pheidole sicaria Wilson, 2003
 Pheidole spilota Wilson, 2003
 Pheidole stigma Wilson, 2003
 Pheidole strigosa Wilson, 2003
 Pheidole subnuda Wilson, 2003
 Pheidole tanyscapa Wilson, 2003
 Pheidole tenuis Wilson, 2003
 Pheidole tepuicola Wilson, 2003
 Pheidole texticeps Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole plebecula
 Pheidole triconstricta Forel, 1886
 Pheidole tschinkeli Wilson, 2003
 Pheidole vafella Wheeler, 1925
 Pheidole vafra Santschi, 1923
 = Pheidole laticornis Wilson, 2003
 Pheidole variegata Emery, 1896. Младший синоним Pheidole pubiventris
 Pheidole veletis Wilson, 2003
 Pheidole venatrix Wilson, 2003
 Pheidole violacea Wilson, 2003
 Pheidole williamsi Wheeler, 1919
 Pheidole zelata Wilson, 2003

distorta 
 Pheidole bufo Wilson, 2003
 Pheidole deima Wilson, 2003
 Pheidole distorta Forel, 1899
 Pheidole dolon Wilson, 2003
 Pheidole monstrosa Wilson, 2003
 Pheidole reclusi Forel, 1899
 Pheidole scapulata Santschi, 1923

excellens 
Афротропика

katonae complex

 Pheidole katonae
 Pheidole sculpturata zambesiana

excellens complex

 Pheidole excellens
 Pheidole excellens fulvobasalis
 Pheidole excellens weissi
 Pheidole liengmei
 Pheidole liengmei malindana
 Pheidole liengmei micrartifex
 Pheidole liengmei shinsendensis
 Pheidole njassae
 Pheidole sculpturata
 Pheidole sculpturata areolata
 Pheidole sculpturata berthoudi
 Pheidole sculpturata dignata
 Pheidole sculpturata rhodesiana
 Pheidole sculpturata welgelegenensis

incertae sedis в составе группы excellens
 Pheidole arnoldi
 Pheidole arnoldi ballaensis
 Pheidole arnoldi rufescens

fallax 
 Pheidole acamata Wilson, 2003
 Pheidole aculifera Wilson, 2003
 Pheidole acutidens (Santschi, 1922)
 Pheidole aenescens Wilson, 2003
 Pheidole aequiseta Santschi, 1923
 Pheidole ajax Forel, 1899
 Pheidole alienata Borgmeier, 1929
 Pheidole araneoides Wilson, 2003
 Pheidole arcifera Santschi, 1925
 Pheidole argentina Bruch, 1932
 Pheidole astur Wilson, 2003
 Pheidole bergi Mayr, 1887
 Pheidole caltrop Wilson, 2003
 Pheidole cardinalis Wilson, 2003
 Pheidole caribbaea Wheeler, 1911
 Pheidole chiapasana Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole deceptrix
 Pheidole chocoensis Wilson, 2003
 Pheidole cielana Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole nubicola
 Pheidole claviscapa Santschi, 1925
 Pheidole cockerelli Wheeler, 1908
 Pheidole confoedusta Wheeler, 1909
 Pheidole cordiceps Mayr, 1868
 Pheidole cuevasi Wilson, 2003
 Pheidole cursor Wilson, 2003
 Pheidole dentata Mayr, 1886
 Pheidole desertorum Wheeler, 1906
 Pheidole dione Forel, 1913
 Pheidole dossena Wilson, 2003
 Pheidole durionei Santschi, 1923
 Pheidole eidmanni Menozzi, 1926
 Pheidole fallax Mayr, 1870
 Pheidole fiorii Emery, 1890
 Pheidole galba Wilson, 2003
 Pheidole gigas Wilson, 2003
 Pheidole gouldi Forel, 1886
 Pheidole gulo Wilson, 2003
 Pheidole hamtoni Wilson, 2003
 Pheidole haskinsorum Wilson, 2003
 Pheidole hector Wilson, 2003
 Pheidole hirsuta Emery, 1896
 Pheidole huacana Wilson, 2003
 Pheidole humeridens Wilson, 2003
 Pheidole hyatti Emery, 1895
 Pheidole impressa Mayr, 1870
 Pheidole indagatrix Wilson, 2003
 Pheidole industa Santschi, 1939
 Pheidole jaculifera Wilson, 2003
 Pheidole jelskii Mayr, 1884
 Pheidole jujuyensis Forel, 1913
 Pheidole kugleri Wilson, 2003
 Pheidole kukrana Wilson, 2003
 Pheidole kusnezovi Wilson, 2003
 Pheidole laevivertex Forel, 1901
 Pheidole lanigera Wilson, 2003
 Pheidole lattkei Wilson, 2003
 Pheidole leonina Wilson, 2003
 Pheidole leptina Wilson, 2003
 Pheidole lourothi Wilson, 2003
 Pheidole lovejoyi Wilson, 2003
 Pheidole lucretii Santschi, 1923
 Pheidole lupus Wilson, 2003
 Pheidole madrensis Wilson, 2003
 Pheidole maja Forel, 1886
 Pheidole mapinguari Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole mantilla Wilson, 2003
 Pheidole midas Wilson, 2003
 Pheidole morrisii Forel, 1886
 Pheidole nesiota Wilson, 2003
 Pheidole nitidula Emery, 1888
 Pheidole nubicola Wilson, 2003
 =Pheidole cielana Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole nubicola
 =Pheidole petrensis Wilson, 2003
 Pheidole obscurior Forel, 1886. Младший синоним Pheidole susannae
 Pheidole obscurior Forel (= Pheidole partita Mayr)
 Pheidole obscurithorax Naves, 1985
 Pheidole oliveirai Wilson, 2003
 Pheidole optiva Forel, 1901
 Pheidole pampana Santschi, 1929
 Pheidole paraensis Wilson, 2003
 Pheidole perpilosa Wilson, 2003
 Pheidole petrensis Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole nubicola
 Pheidole portalensis Wilson, 2003
 Pheidole potosiana Wilson, 2003
 Pheidole praeusta Roger, 1863
 =Pheidole amata Forel, 1901
 Pheidole psilogaster Wilson, 2003
 Pheidole punctithorax Borgmeier, 1929
 Pheidole puttemansi Forel, 1911
 Pheidole roushae Wilson, 2003
 Pheidole rubiceps Wilson, 2003
 Pheidole sciara Cole, 1955
 Pheidole sciophila Wheeler, 1908
 Pheidole sitiens Wilson, 2003
 Pheidole skwarrae Wheeler, 1934
 Pheidole spathipilosa Wilson, 2003
 Pheidole strobeli Emery (= Pheidole perversa Forel)
 Pheidole susannae Forel, 1886
 Pheidole tetroides Wilson, 2003
 Pheidole texana Wheeler, 1903
 Pheidole tigris Wilson, 2003
 Pheidole tijucana Borgmeier, 1927
 Pheidole tobini Wilson, 2003
 Pheidole tolteca Forel, 1901
 Pheidole trageri Wilson, 2003
 Pheidole valens Wilson, 2003
 Pheidole vistana Forel, 1914
 Pheidole wallacei Mann, 1916
 Pheidole wolfringi Forel, 1908
 Pheidole xanthogaster Wilson, 2003

flavens 
 Pheidole abaticanga Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole ademonia Wilson, 2003
 Pheidole alacris Santschi, 1923
 Pheidole albipes Wilson, 2003
 Pheidole alticola Wilson, 2003
 Pheidole amabilis Wilson, 2003
 Pheidole amazonica Wilson, 2003
 Pheidole angulifera Wilson, 2003
 Pheidole arboricola Wilson, 2003
 Pheidole arhuaca Forel, 1901
 Pheidole asperithorax Emery, 1894
 Pheidole atticola Forel, 1912
 Pheidole beloceps Wilson, 2003
 Pheidole bidens Wilson, 2003
 Pheidole bilimeki Mayr, 1870
 Pheidole boliviana Wilson, 2003
 Pheidole borgmeieri Kempf, 1972
 Pheidole brachyops Wilson, 2003
 Pheidole breviscapa Forel, 1889. Младший синоним Pheidole perpusilla
 Pheidole breviseta Santschi, 1919
 Pheidole browni Wilson, 2003
 Pheidole bruchella Forel, 1915
 Pheidole camilla Wilson, 2003
 Pheidole caracalla Wilson, 2003
 Pheidole carapunco Kusnezov, 1952
 Pheidole cardiella Wilson, 2003
 Pheidole carinata Wilson, 2003
 Pheidole casta Wheeler, 1908
 Pheidole caulicola Wilson, 2003
 Pheidole ceibana Wilson, 2003
 Pheidole cerina Wilson, 2003
 Pheidole chalca Wheeler, 1914
 Pheidole chalcoides Wilson, 2003. Синоним Pheidole nitidicollis
 Pheidole charazana Wilson, 2003
 Pheidole chloe Forel, 1908. Синоним Pheidole striaticeps
 Pheidole christopherseni Forel, 1912
 Pheidole citrina Wilson, 2003
 Pheidole constipata Wheeler, 1908
 Pheidole crinita Wilson, 2003
 Pheidole daphne Wilson, 2003
 Pheidole darlingtoni Wheeler, 1936
 Pheidole delicata Wilson, 2003
 Pheidole dentigula Smith, 1927
 Pheidole dinophila Wilson, 2003
 Pheidole drepanon Wilson, 2003
 Pheidole dryas Wilson, 2003
 Pheidole dumicola Wilson, 2003
 Pheidole ebenina Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole laselva
 Pheidole ecuadorana Wilson, 2003
 Pheidole erratilis Wilson, 2003
 Pheidole euryscopa Wilson, 2003
 Pheidole exigua Mayr, 1884
 Pheidole exquisita Wilson, 2003
 Pheidole flavens Roger, 1863
 Pheidole flavida Mayr, 1887
 Pheidole flavifrons Wilson, 2003
 Pheidole floricola Wilson, 2003
 Pheidole floridana Emery, 1895
 Pheidole furtiva Wilson, 2003
 Pheidole geminata Wilson, 2003
 Pheidole gilva Wilson, 2003
 Pheidole glomericeps Wilson, 2003
 Pheidole goeldii Forel, 1895
 Pheidole grex Wilson, 2003
 Pheidole guajirana Wilson, 2003
 Pheidole harlequina Wilson, 2003
 Pheidole harrisonfordi Wilson, 2003
 Pheidole hazenae Wilson, 2003
 Pheidole hedlundorum Wilson, 2003
 Pheidole heterothrix Santschi 1923
 Pheidole hizemops Wilson, 2003
 Pheidole humeralis Wheeler, 1908
 Pheidole infernalis Wilson, 2003
 Pheidole juniperae Wilson, 2003
 Pheidole kuna Wilson, 2003
 Pheidole laselva Wilson, 2003
 Pheidole lemnisca Wilson, 2003
 Pheidole lignicola Mayr, 1887
 Pheidole longinoi Wilson, 2003
 Pheidole lucaris Wilson, 2003
 Pheidole lustrata Wilson, 2003
 Pheidole mackayi Wilson, 2003
 Pheidole mallota Wilson, 2003
 Pheidole meinertopsis Wilson, 2003
 Pheidole melastomae Wilson, 2003
 Pheidole mera Wilson, 2003
 Pheidole metallescens Emery, 1895
 Pheidole micon Wilson, 2003
 Pheidole micridris Wilson, 2003
 Pheidole microgyna Wheeler, 1928
 Pheidole mincana Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole boliviana
 Pheidole minutula Mayr, 1878
 Pheidole mittermeieri Wilson, 2003
 Pheidole mixteca Wilson, 2003
 Pheidole moerens Wheeler, 1910
 Pheidole moffetti Wilson, 2003
 Pheidole monteverdensis Wilson, 2003
 Pheidole morelosana Wilson, 2003
 Pheidole multispina Wilson, 2003
 Pheidole nana Emery, 1894
 Pheidole nasutoides Hölldobler and Wilson, 1992
 Pheidole nebulosa Wilson, 2003
 Pheidole neolongiceps Brown, 1950
 Pheidole nigricula Wilson, 2003
 Pheidole nitella Wilson, 2003
 Pheidole nitidicollis Emery, 1896
 =Pheidole chalcoides Wilson 2003
 Pheidole nuculiceps Wheeler, 1908
 Pheidole oaxacana Wilson, 2003
 Pheidole obtusopilosa Mayr, 1887
 Pheidole olsoni Wilson, 2003
 Pheidole onyx Wilson, 2003
 Pheidole orbica Forel, 1893
 Pheidole otisi Wilson, 2003
 Pheidole palenquensis Wilson, 2003
 Pheidole pariana Wilson, 2003
 Pheidole peltastes Wilson, 2003
 Pheidole perkinsi Wilson, 2003
 Pheidole petersoni Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole erratilis
 Pheidole pholeops Wilson, 2003
 Pheidole prolixa Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole harrisonfordi
 Pheidole protensa Wilson, 2003
 Pheidole pygmaea Wilson, 2003
 Pheidole quadriceps Wilson, 2003
 Pheidole quercicola Wilson, 2003
 Pheidole rectiluma Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole bilimeki
 Pheidole rectisentis Wilson, 2003
 Pheidole rectispina Wilson, 2003
 Pheidole rectitrudis Wilson, 2003
 Pheidole renae Wilson, 2003
 Pheidole rudigenis Emery, 1906
 Pheidole ruida Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole harrisonfordi
 Pheidole sabella Wilson, 2003
 Pheidole sagana Wheeler, 1934. Младший синоним Pheidole nitidicollis
 Pheidole sagittaria Wilson, 2003
 Pheidole scabriventris Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole nebulosa
 Pheidole schmalzi Emery, 1894
 Pheidole scitula Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole boliviana
 Pheidole sculptior Forel, 1893
 Pheidole servilia Wilson, 2003
 Pheidole similigena Wheeler, 1937
 Pheidole sospes Forel, 1908
 Pheidole specularis Wilson, 2003
 Pheidole stomachosa Wheeler, 1917
 Pheidole striaticeps Mayr, 1870
 =Pheidole chloe Forel, 1908
 Pheidole styrax Wilson, 2003
 Pheidole subreticulata Emery, 1894
 Pheidole tachirana Wilson, 2003
 Pheidole tambopatae Wilson, 2003
 Pheidole tarchon Wilson, 2003
 Pheidole tayrona Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole sculptior
 Pheidole tenebra Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole harrisonfordi
 Pheidole tenerescens Wheeler, 1922
 Pheidole tennantae Wilson, 2003
 Pheidole termitobia Forel, 1901
 Pheidole terresi Wheeler and Mann, 1914
 Pheidole tetrica Forel, 1913
 Pheidole tillandsiarum Wheeler, 1934
 Pheidole tragica Wheeler, 1934
 Pheidole trinitatis Wilson, 2003
 Pheidole tysoni Forel, 1901
 Pheidole ulothrix Wilson, 2003
 Pheidole umphreyi Wilson, 2003
 Pheidole verricula Wilson, 2003
 Pheidole victima Santschi, 1929
 Pheidole viriosa Wilson, 2003
 Pheidole xyston Wilson, 2003

gertrudae 
 Pheidole capillata Emery, 1906
 Pheidole gertrudae Forel, 1886
 Pheidole jeannei Wilson, 2003

granulata 
 Pheidole clydei Gregg, 1950
 Pheidole dwyeri
 Pheidole granulata Pergande, 1896
 Pheidole grundmanni M. R. Smith, 1953
 Pheidole hecate Wheeler, 1911

lamia 
 Pheidole colobopsis Mann, 1916
 Pheidole lamia Wheeler, 1901
 Pheidole pelor Wilson, 2003
 Pheidole truncula Wilson, 2003

megacephala 
 Pheidole dodo
 Pheidole megacephala
 Pheidole megatron

Афротропика

 Pheidole megacephala
 Pheidole megacephala atrox
 Pheidole megacephala costauriensis
 Pheidole megacephala duplex
 Pheidole megacephala ilgi
 Pheidole megacephala impressifrons
 Pheidole megacephala melancholica
 Pheidole megacephala nkomoana
 Pheidole megacephala rotundata
 Pheidole megacephala speculifrons
 Pheidole megacephala talpa
 Pheidole punctulata
 Pheidole spinosa
 = P. picata и P. decepticon

perpusilla 
 Pheidole gemmula Wilson, 2003
 Pheidole globularia Wilson, 2003
 Pheidole perpusilla Emery, 1894
 Pheidole zeteki Smith, 1947

pilifera 

 Pheidole adrianoi Naves, 1985
 Pheidole agricola Wilson, 2003
 Pheidole aurea Wilson, 2003
 Pheidole azteca Wilson, 2003
 Pheidole bajaensis Wilson, 2003
 Pheidole barbata Wheeler, 1908
 Pheidole bicarinata Mayr, 1870
 Pheidole calens Forel, 1901
 Pheidole californica Mayr, 1870
 Pheidole carrolli Naves, 1985
 Pheidole cavigenis Wheeler, 1915
 Pheidole centeotl Wheeler, 1914
 Pheidole cerebrosior Wheeler, 1915
 Pheidole ceres Wheeler, 1904
 Pheidole clementensis Gregg, 1969
 Pheidole creightoni Gregg, 1955
 Pheidole davisi Wheeler, 1905
 Pheidole defecta Santschi, 1923
 Pheidole elecebra (Wheeler, 1904)
 Pheidole gilvescens Creighton and Gregg, 1955
 Pheidole hirtula Forel, 1899
 Pheidole hoplitica Wilson, 2003
 Pheidole inquilina (Wheeler 1903)
 Pheidole littoralis Cole, 1952
 Pheidole macclendoni Wheeler, 1908
 Pheidole macrops Wilson, 2003
 Pheidole marcidula Wheeler, 1908
 Pheidole micula Wheeler, 1915
 Pheidole militicida Wheeler, 1915
 Pheidole obtusospinosa Pergande, 1896
 Pheidole paiute Gregg, 1959
 Pheidole pilifera (Roger, 1863)
 Pheidole pinealis Wheeler, 1908
 Pheidole polymorpha Wilson, 2003
 Pheidole psammophila Creighton and Gregg, 1955
 Pheidole rhea Wilson, 2003
 Pheidole rugulosa Gregg, 1959
 Pheidole senex Gregg, 1952
 Pheidole setsukoae Wilson, 2003
 Pheidole soritis Wheeler, 1908
 Pheidole spadonia Wheeler, 1915
 Pheidole tepicana Pergande, 1896
 Pheidole titanis Wheeler, 1903
 Pheidole torosa Wilson, 2003
 Pheidole virago Wheeler, 1915
 Pheidole xerophila Wheeler, 1908
 Pheidole yaqui Creighton and Gregg, 1955
 Pheidole yucatana Wilson, 2003

pulchella 
Афротропика

 Pheidole batrachorum Wheeler, 1922
 Pheidole christinae Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole darwini Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole dea Santschi, 1921
 Pheidole glabrella Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole heliosa Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole klaman Gómez et al., 2022
 Pheidole nimba Bernard, 1953
 Pheidole pulchella Santschi, 1910
 Pheidole rebeccae Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole semidea Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011
 Pheidole setosa Fischer, Hita Garcia & Peters, 2011

punctatissima 
 Pheidole angusticeps Wilson, 2003
 Pheidole aripoensis Wilson, 2003
 Pheidole cataphracta Wilson, 2003
 Pheidole dasypyx Wilson, 2003
 Pheidole gradifer Wilson, 2003
 Pheidole humida Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole boltoni
 Pheidole inca Wilson, 2003
 Pheidole meinerti Forel, 1905
 Pheidole metana Wilson, 2003
 Pheidole punctatissima Mayr, 1870
 Pheidole rugiceps Wilson, 2003
 Pheidole tuxtlasana Wilson, 2003

scrobifera 
 Pheidole arctos Wilson, 2003. Синоним Pheidole simonsi
 Pheidole cubaensis Mayr, 1862
 Pheidole epetrion Wilson, 2003
 Pheidole gangamon Wilson, 2003. Синоним Pheidole simonsi
 Pheidole mamore Mann, 1916
 Pheidole peckorum Wilson, 2003
 Pheidole scrobifera Emery, 1896
 Pheidole simonsi Wilson, 2003
 =Pheidole arctos Wilson, 2003. Синоним Pheidole simonsi
 =Pheidole gangamon Wilson, 2003
 =Pheidole thrasys Wilson, 2003
 Pheidole tisiphone Wheeler, 1911
 Pheidole vestita Wilson, 2003
 Pheidole wardi Wilson, 2003

speculifera 
Афротропика

prelli complex

 Pheidole caffra
 Pheidole caffra abyssinica
 Pheidole caffra amoena
 Pheidole caffra bayeri
 Pheidole caffra montivaga
 Pheidole caffra senilifrons
 Pheidole prelli
 Pheidole prelli ingenita
 Pheidole prelli redbankensis

speculifera complex

 Pheidole crassinoda
 Pheidole crassinoda pluto
 Pheidole crassinoda ruspolii
 Pheidole crassinoda sordidula
 Pheidole occipitalis
 Pheidole occipitalis adami
 Pheidole occipitalis neutralis
 Pheidole speculifera
 Pheidole speculifera ascara
 Pheidole speculifera bispecula
 Pheidole speculifera cubangensis

tachigaliae 
 Pheidole dorsata Wilson, 2003
 Pheidole gibbata Borgmeier, 1934
 Pheidole mendicula Wheeler, 1925
 Pheidole pedana Wilson, 2003
 Pheidole tachigaliae Wheeler, 1921

teneriffana 
 Pheidole teneriffana Forel, 1893

transversostriata 
 Pheidole bicornis Forel, 1899
 Pheidole gnomus Wilson, 2003
 Pheidole obapara Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole scolioceps Wilson, 2003
 Pheidole transversostriata Mayr, 1887
 =Pheidole scalaris Wilson, 2003

tristis 
 Pheidole absurda Forel, 1886
 Pheidole alayoi Wilson, 2003
 Pheidole alexeter Wilson, 2003
 Pheidole allarmata Wilson, 2003
 Pheidole alpinensis Forel, 1912
 Pheidole amata Forel, 1901. Младший синоним Pheidole praeusta
 Pheidole ambigua Wilson, 2003
 Pheidole androsana Wheeler, 1905
 Pheidole antillana Forel, 1893
 Pheidole aper Forel, 1912
 Pheidole arachnion Wilson, 2003
 Pheidole arietans Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole walkeri
 Pheidole auropilosa Mayr, 1887
 Pheidole avia Forel, 1908
 Pheidole bakeri Forel, 1912
 Pheidole balzani Emery, 1894
 Pheidole bambusarum Forel, 1908
 Pheidole bellatrix Wilson, 2003
 Pheidole binasifera Wilson, 2003
 Pheidole bison Wilson, 2003
 Pheidole boltoni Wilson, 2003
 Pheidole brevicona Mayr, 1887
 Pheidole breviseta Santschi, 1919
 Pheidole bruchi Forel, 1914
 Pheidole brunnescens Santschi, 1929
 Pheidole bucculenta Forel, 1908
 Pheidole bulliceps Wilson, 2003
 Pheidole cangussu Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole carapuna Mann, 1916
 =Pheidole tristicula Wilson, 2003
 Pheidole celaena Wilson, 2003
 Pheidole cephalica Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole vorax
 Pheidole cornicula Wilson, 2003
 Pheidole coveri Wilson, 2003
 Pheidole cramptoni Wheeler, 1916
 Pheidole cuprina Wilson, 2003
 Pheidole curupira Casadei-Ferreira et al., 2020
 Pheidole deceptrix Forel, 1899
 Pheidole descolei Kusnezov, 1952
 Pheidole diabolus Wilson, 2003
 Pheidole dyctiota Kempf, 1972
 Pheidole ectatommoides Wilson, 2003
 Pheidole eparmata Wilson, 2003
 Pheidole eriophora Wilson, 2003
 Pheidole exarata Emery, 1896
 Pheidole excubitor Wilson, 2003
 Pheidole fabricator (F. Smith, 1858)
 Pheidole fera Santschi, 1925
 Pheidole fimbriata Roger, 1863
 = Pheidole soesilae Makhan, 2007
 Pheidole fullerae Wilson, 2003
 Pheidole gaigei Forel, 1914
 Pheidole gauthieri Forel, 1912
 Pheidole germaini Emery, 1896
 Pheidole gibba Mayr, 1887
 Pheidole gigaflavens Wilson, 2003
 Pheidole glyphoderma Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole walkeri
 Pheidole godmani Forel, 1893
 Pheidole grandinodus Wilson, 2003
 Pheidole grantae Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole exarata
 Pheidole gravida Wilson, 2003
 Pheidole guayasana Wilson, 2003
 Pheidole guilelmimuelleri Forel, 1886
 Pheidole hasticeps Wilson, 2003
 Pheidole hetschkoi Emery, 1896
 Pheidole heyeri Forel, 1911
 Pheidole hispaniolae Wilson, 2003
 Pheidole horribilis Wilson, 2003
 Pheidole hortonae Wilson, 2003
 Pheidole huilana Wilson, 2003
 Pheidole incisa Mayr, 1870
 Pheidole iracunda Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole arachnion
 Pheidole jivaro Wilson, 2003
 Pheidole laeviventris Mayr, 1870
 Pheidole laudatana Wilson, 2003
 Pheidole lutzi Forel, 1905
 Pheidole macracantha Wilson, 2003
 Pheidole macromischoides Wilson, 2003
 Pheidole manuana Wilson, 2003
 Pheidole microps Wilson, 2003
 Pheidole minax Wilson, 2003
 Pheidole mirabilis Wilson, 2003
 Pheidole moseni Wheeler, 1925
 Pheidole mosenopsis Wilson, 2003
 Pheidole napoensis Wilson, 2003
 Pheidole nasifera Wilson, 2003
 Pheidole naylae Wilson, 2003
 Pheidole nigella Emery, 1894
 Pheidole obrima Wilson, 2003
 Pheidole pepo Wilson, 2003
 Pheidole peruviana Wilson, 2003
 Pheidole pidax Wilson, 2003
 Pheidole pilispina Wilson, 2003
 Pheidole polita Emery, 1894
 Pheidole praeses Wilson, 2003
 Pheidole prattorum Wilson, 2003
 Pheidole pullula Santschi, 1911
 Pheidole rhinoceros Forel, 1899
 Pheidole rhytifera Wilson, 2003
 Pheidole risii Forel, 1892
 Pheidole rogeri Emery, 1896
 Pheidole rosae Forel, 1901
 Pheidole rosula Wilson, 2003
 Pheidole rotundiceps Wilson, 2003
 Pheidole rugatula Santschi, 1933
 Pheidole rutilana Wilson, 2003
 Pheidole sabina Wilson, 2003
 Pheidole sarcina Forel, 1912
 Pheidole sarpedon Wilson, 2003
 Pheidole schwarzmaieri Borgmeier, 1939
 Pheidole securigera Wilson, 2003
 Pheidole senilis Santschi, 1929
 Pheidole severini Forel, 1904
 Pheidole sigillata Wilson, 2003
 Pheidole sphaerica Wilson, 2003
 Pheidole spininodis Mayr, 1887
 Pheidole steinheili Forel, 1901
 Pheidole stulta Forel, 1886
 Pheidole subarmata Mayr, 1884
 Pheidole subsphaerica Wilson, 2003
 Pheidole superba Wilson, 2003
 Pheidole synarmata Wilson, 2003
 Pheidole terribilis Wilson, 2003
 Pheidole trachyderma Emery, 1906
 Pheidole traini Wilson, 2003
 Pheidole triplex Wilson, 2003
 Pheidole tristicula Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole carapuna
 Pheidole tristis (Smith, F., 1858)
 Pheidole tristops Wilson, 2003
 Pheidole triumbonata Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole walkeri
 Pheidole unicornis Wilson, 2003
 Pheidole ursus Mayr, 1870
 Pheidole vallifica Forel, 1901
 Pheidole variceps Wilson, 2003. Младший синоним Pheidole deceptrix
 Pheidole vomer Wilson, 2003
 Pheidole walkeri Mann, 1922
 Pheidole zoster Wilson, 2003

Другие виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Мадагаскар

Дополнения 
 Дополнения (2019 год, 57 новых видов из Центральной Америки): Ph. ajaxigibba, Ph. andersoni, Ph. angustinigra, Ph. atitlana, Ph. balatro, Ph. belonorte, Ph. besalon, Ph. bicornisculpta, Ph. brownampla, Ph. cahui, Ph. caliginosa, Ph. carinitida, Ph. corniclypeus, Ph. costaricensis, Ph. cusuco, Ph. depressinoda, Ph. eosimilis, Ph. familiaparra, Ph. fincanaranjo, Ph. hansoni, Ph. hectornitida, Ph. hitoy, Ph. huarache, Ph. imbrilis, Ph. indagarama, Ph. kasparii, Ph. kelainos, Ph. lagunculiminor, Ph. lamancha, Ph. laselvoides, Ph. lineafrons, Ph. luteagossamer, Ph. machaquila, Ph. marmor, Ph. moskitia, Ph. muralla, Ph. musacolor, Ph. musinermis, Ph. natalie, Ph. nephele, Ph. obturaculum, Ph. passivaeferox, Ph. perissothrix, Ph. platyscapa, Ph. probolonotum, Ph. rima, Ph. rogeripolita, Ph. savegre, Ph. sensipelada, Ph. sepultura, Ph. tapanti, Ph. tikal, Ph. tinamu, Ph. tsontekonwei, Ph. tuculutan, Ph. xiloa, Ph. zannia.
 Дополнения (2020 год, 46 новых видов с Мадагаскара): Ph. aelloea, Ph. ala, Ph. andapa, Ph. ankerana, Ph. avaratra, Ph. bemarahaensis, Ph. bemarivoensis, Ph. binara, Ph. boribora, Ph. brevipilosa, Ph. curvistriata, Ph. diakritos, Ph. ehazoara, Ph. ferruginea, Ph. fisaka, Ph. fitarata, Ph. glabra, Ph. goavana, Ph. lamperos, Ph. longipilosa, Ph. lutea, Ph. madinika, Ph. mahaboensis, Ph. maizina, Ph. makaensis, Ph. makirovana, Ph. manantenensis, Ph. mantadia, Ph. marieannae, Ph. masoala, Ph. mavesatra, Ph. miramila, Ph. moramanaensis, Ph. navoatrensis, Ph. ocypodea, Ph. parviocula, Ph. podargea, Ph. praegrandis, Ph. ranohirensis, Ph. rugocephala, Ph. rugofitarata, Ph. typhlos, Ph. vatovavensis, Ph. voasara, Ph. vohemarensis, Ph. zavamanira.
 Дополнения (2020 год, 41 новый вид с Мадагаскара): P. alina, P. ambohimanga, P. analavelona, P. andohahela, P. anomala, P. anosyenne, P. antranohofa, P. beanka, P. befotaka, P. dasos, P. flavominuta, P. gracilis, P. haboka, P. havoana, P. hazo, P. itremo, P. joffreville, P. kely, P. lavasoa, P. mahamavo, P. mainty, P. mamiratra, P. manantenina, P. masoandro, P. mavohavoana, P. midongy, P. mikros, P. mivory, P. nitidobruna, P. parvula, P. parvulogibba, P. renirano, P. sava, P. sofia, P. sparsa, P. tampony, P. trichotos, P. tsaravoniana, P. vadum, P. volontany, P. vony
 Дополнения (2020 год, 13 новых видов с Мадагаскара из группы P. bessonii): P. antsahabe, P. atsirakambiaty, P. clara, P. flammea, P. flavodepressa, P. mantadioflava, P. maro, P. ovalinoda, P. similis, P. tenebrovulgaris, P. uranus, P. voreios, P. zirafy. Из этой же группы: P. decollata, P. grallatrix, P. madecassa, P. oswaldi

Палеонтология 
Известно 6 ископаемых видов.

 † — доминиканский янтарь (ранний миоцен, 16-19 млн лет)
 † — доминиканский янтарь
 † — доминиканский янтарь
 † — флориссант, Колорадо, США (поздний эоцен, 34 млн лет; Evanoff et al. 2001)
 † — копал (<голоцен, 1 млн лет; Perkovsky 2016)
 † — балтийский янтарь (поздний эоцен, 34-48 млн лет; Seyfullah et al. 2018)

Виды фауны России

Примечания

Литература 
 Длусский Г. М. 1976. Организация групповой фуражировки у муравья Pheidole pallidula // Групповое поведение животных: Докл. 2 Всес. конф. по поведению животных. 1976. С. 97 — 99.

 Кипятков В. Е., Лопатина Е. Б. 1987. Pheidole fervida F. Smith — новый для фауны Приморского края вид муравьев, его сезонный цикл и некоторые особенности биологии // «Муравьи и защита леса»: Матер. VIII Всес. мирмекол. симп. Новосибирск, 1987. С. 145—149.

 Wilson E. O. 2003. Pheidole in the New World: A Hyperdiverse Ant Genus. ISBN 0-674-00293-8.

Ссылки 
 Муравьи рода Pheidole
 Современное число видов рода Pheidole
 

Pheidole
Роды муравьёв